Burg Matsuyama (jap. , Matsuyama-jō) bezeichnet folgende Burgen:
 Burg Matsuyama (Bitchū), in der Provinz Bitchū
 Burg Matsuyama (Buzen), in der Provinz Buzen
 Burg Matsuyama (Dewa), in der Provinz Dewa
 Burg Matsuyama (Iwami), in der Provinz Iwami
 Burg Matsuyama (Iwase-gun), im Iwase-gun der Provinz Mutsu
 Burg Matsuyama (Iyo), in der Provinz Iyo
 Burg Matsuyama (Musashi), in der Provinz Musashi
 Burg Matsuyama (Ōsumi), in der Provinz Ōsumi
 Burg Matsuyama (Shida-gun), im Shida-gun der Provinz Mutsu